Основната статия Българска комунистическа партия (БКП) е за партията, управлявала България през 1944 - 1989 г. чрез коалицията Отечествен фронт.

След преименуването на Българската комунистическа партия през 1990 г. на Българска социалистическа партия тя се обявява открито за социалдемократическа формация, без да се отказва от наследството на своята предшественица. Други партии и формации се именуват БКП (или с производни имена от нейните названия през годините), като претендират да са наследници на нейните традиции и идеология.

Такива партии са:
 Българска комунистическа партия - с лидер Владимир Спасов
 Комунистическа партия на България - с лидер Александър Паунов
 Партия на българските комунисти - с лидер проф. Минчо Петров Минчев
 Съюз на комунистите в България - с председател Костадин Чакъров
 Българска работническа партия (комунисти) - с лидер Иван Воденичарски